Station Rainham (Kent), een spoorwegstation van National Rail in Rainham, Medway in Engeland
 Station Rainham (Londen), een spoorwegstation van National Rail in Havering in Engeland